El nombre Isabel Ruiz puede hacer referencia a varias personas:

 Isabel Ruiz López, periodista y publirelacionista salvadoreña.
 Isabel Ruiz Bartilson, actriz chilena.
 Isabel Ruiz Lara, periodista española.
 Isabel Ruiz Ruiz, artista guatemalteca.
Isabel Ruiz Ruiz (ilustradora), ilustradora española.